Модрина — дерево родини соснових
 Модрина — лісовий заказник, Черкаська область
 Модрина — ботанічна пам'ятка природи, Житомирська область
 Модрина — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область